, модель паралельного комп'ютера
 Бінарне розбиття простору ()